Дру́идс () — название футбольных клубов из Уэльса.

 «Друидс» — футбольный клуб, существовавший с 1869 по 1923 год, восьмикратный обладатель Кубка Уэльса.
  — футбольный клуб, существовавший с 1923 по 1992 год.
 «Кевн Друидс» — футбольный клуб, образованный в 1992 году.

См. также